Niemcy:
 Zorge – dzielnica gminy Walkenried w kraju związkowym Dolna Saksonia, w powiecie Getynga
 Zorge – rzeka